Puchar Świata w biegach na nartorolkach 2013 rozpoczął się w Oroslavlju 22 czerwca, a zakończył 22 września w Dobbiaco. Obrońcami kryształowych kul byli Marika Sundin i Anders Svanebo. Rosja broni pucharu narodów.

Rywalizację w sezonie 2013 wśród kobiet wygrała Rosjanka Ksenia Konohowa, zaś wśród mężczyzn Włoch Eugenio Bianchi. Kryształową kulę w zawodach juniorek zdobyła Anastasia Buszewa z Rosji, a najlepszym juniorem okazał się jej rodak Michaił Matrentcew. Puchar Narodów zdobyła reprezentacja Rosji.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Zobacz też 
 Puchar Świata w biegach narciarskich 2012/2013

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2013 w biegach narciarskich
2013 w Europie
Puchar Świata w biegach na nartorolkach